Rembold ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Rembold (Dompropst), Dompropst in Münster
 Alfred Rembold (1844–1922), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), MdL Württemberg
 Berthold Rembold (um 1460–1518), französischer Buchdrucker, siehe Berthold Rembolt
 Gerhard Rembold (* 1944), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd
 Ulrich Rembold (1929–2002), deutscher Ingenieur- und Informationswissenschaftler